Hunza – dawne księstwo znajdujące się na obszarze dzisiejszego Pakistanu
 Hunza – rzeka w Pakistanie
Hunza – góra w Karakorum